Der Taekwondowettkampf im Fliegengewicht der Männer (bis 58 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde am 24. Juli 2021 in der Halle A der Makuhari Messe in Chiba ausgetragen.

Olympiasieger wurde der Italiener Vito Dell’Aquila, der sich im Finale gegen Mohamed Khalil Jendoubi aus Tunesien durchsetzte. Bronze gewannen der Russe Michail Artamonow und Jang Jun aus Südkorea.

Titelträger

Ergebnisse

Turnierplan

Hoffnungsrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Fliegengewicht Manner
Sportveranstaltung in Chiba